Са́ммер Даниэ́ль Э́лтис (; род. 23 декабря 1979, , Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. Была Playmate месяца мужского журнала «Playboy» в августе 2000 года.

Имя получила в честь Мисс США 1975 года Саммер Бартоломью.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Фаунтин-Валли